Le Championnat de France d'échecs des clubs 2013-2014 est sous la dénomination de Top 12 le plus haut niveau du championnat de France de ce sport.

Onze clubs participent à cette édition de la compétition. Le Top 12 2013-2014 était le 34e Championnat de France d'échecs par équipes. Clichy-Echecs-92 , tenant du titre, est redevenu champion. Montpellier Échecs, Les Tours de Haute Picardie et le CE de Bois-Colombes étaient promus de la Nationale 1 l'année précédente. Alors que Montpellier et Bois-Colombes parvenaient à se maintenir, Les Tours de Haute Picardie, ainsi que le CE de Rueil Malmaison étaient relégués d'emblée. Il n'y a pas eu de troisième relégation, car la compétition ne s'est jouée qu'avec onze équipes en raison du retrait de Marseille et l'effectif habituel de douze équipes en championnat sera rétabli pour la saison à venir.

Contexte
De 2012 à 2014, l'équipe de Clichy remporte trois fois de suite le titre de champion de France. avec dans son effectif :
 en 2012, 2013 et 2014 : M. Vachier-Lagrave, L. Fressinet, L. van Wely, P. Tregoubov, A. Delorme, H. Hamdouchi, A. Skripchenko
 en 2013 et 2014 : Dmitri Iakovenko
 en 2014 : Maksim Matlakov et Maxime Lagarde

Modalités

Calendrier 
Les compétitions se sont déroulées du 24 mai au 3 juin 2014 à Saint-Quentin.

Clubs participants  
 Bischwiller
 Cercle d'échecs de Bois-Colombes
 Châlons-en-Champagne
 Clichy 
 Évry
 Metz
 Montpellier
 Mulhouse 
 Rueil-Malmaison
 Strasbourg
 Saint-Quentin Tours de Haute-Picardie

Généralités
Le nombre de joueurs inscrits n'était pas limité. Alors que l'Échiquier chalonnais s'en sortait avec neuf joueurs, Metz Fischer alignait 14 joueurs. Au total, 116 joueurs ont été utilisés, dont 48 ont joué dans toutes les compétitions. Le joueur avec le plus de points était Nino Maisuradze (Bischwiller) avec 8,5 points en 10 matchs, Almira Skripchenko (Clichy) a réalisé un demi-point de moins. Radosław Wojtaszek (Mulhouse) a marqué 7,5 points en 10 matchs.

Effectifs
Les tableaux ci-dessous contiennent les informations suivantes :

    N° : numéro de classement
    Titre : Titre FIDE en début de saison (rating list mai 2014) ; GM = Grandmaster , IM = Master International , FM = FIDE Master , WGM = Women's Grandmaster , WIM = Women's International Master , WFM = Women's FIDE Master , CM = Candidate Master , WCM = Women's Candidate Master
    Elo : Classement Elo en début de saison (classement de mai 2014) ; pour les joueurs sans classement Elo, le classement national est indiqué entre parenthèses
    Nation : Nationalité selon la liste de notation de mai 2014 
    G : Nombre de parties gagnantes
    R : Nombre de matchs nuls
    V : Nombre de parties perdantes
    Points : nombre de points obtenus
    Jeux : Nombre de jeux joués

Clichy-Echecs-92

Bischwiller

Mulhouse Philidor

C.E. de Bois-Colombes

Metz Fischer

Évry Grand Roque

Montpellier Échecs

Cercle d'échecs de Strasbourg

Échiquier Chalonnais

C.E. de Rueil Malmaison

Les Tours de Haute Picardie

Compétition 
Après les premiers tours, Clichy-Echecs-92, Bischwiller et Mulhouse Philidor se détachent du reste du peloton. Après que Clichy ait vaincu les deux concurrents, ils ont défendu le titre de l'année précédente, bien qu'un match nul contre Évry Grand Roque ait été accordé plus tard dans la saison. Dans la bataille pour la relégation, à deux tours de la fin, le Cercle d’Échecs de Strasbourg, Les Tours de Haute Picardie et le CE de Rueil Malmaison étaient tous en danger. Après la victoire de Strasbourg contre Les Tours de Haute Picardie dans l'avant-dernière manche, Les Tours de Haute Picardie et Rueil Malmaison ont été relégués prématurément.

Classement

Effectifs

Liens externes 
 
 
 Compétitions par équipes sur echecs.asso.fr contient les tables des compétitions par équipes depuis 2002.

Voir aussi 
 Coupe de France des clubs d'échecs

2013-2014
Echecs M1